Götzdorf ist der Ortsname von

 Götzdorf (Bodenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Bodenkirchen, Landkreis Landshut, Bayern
 Götzdorf (Kumhausen), Ortsteil der Gemeinde Kumhausen, Landkreis Landshut, Bayern
 Götzdorf (Stade), Ortsteil der Hansestadt Stade, Landkreis Stade, Niedersachsen